Гео́ргиевская у́лица — название улицы в ряде городов бывшего СССР.

Белоруссия 
 Георгиевская улица — улица в Бресте.

Россия 
 Георгиевская улица — улица в Астрахани
 Георгиевская улица — улица в Валдае.
 Георгиевская улица — пешеходная улица в Октябрьском районе города Владимира.
 Георгиевская улица — улица в Волгограде.
 Георгиевская улица — улица в Ейске.
 В Казани:
 Георгиевская улица — прежнее название Петербургской улицы.
 Поперечно-Георгиевская улица — прежнее название улицы Айдинова.
 Задне-Георгиевская улица — прежнее название Агрономической улицы.
 Георгиевская улица — улица в Калуге.
 Георгиевская улица — прежнее название улицы Свердлова в Коврове.
 Георгиевская улица — улица в Красноярске.
 Георгиевская улица — улица в Минеральных Водах.
 Георгиевская улица — улица в Москве (поселение Московский).
 Георгиевская улица — улица в Новгороде.
 Георгиевская улица — улица в Новосибирске.
 Георгиевская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Георгиевская улица — прежнее название Шепетовской улицы в Санкт-Петербурге.
 Георгиевская улица — улица в Пскове.
 Георгиевская улица — улица в Старой Руссе.
 Георгиевская улица — улица в Севастополе.
 Георгиевская улица — улица в Твери.

Украина 
 Георгиевская улица — улица в Мариуполе, Донецкая область, Украина
 Георгиевская улица — улица в Харькове